Brecht kan syfta på följander:

 Bertolt Brecht – tysk författare och regissör
 12298 Brecht – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Belgien 

 Brecht, Belgien, ort och kommun, Flandern, Provincie Antwerpen,

Tyskland 

 Brecht, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,